Дмитрий Андреевич Василец. (; ) — бывший украинский журналист, политически-информационный деятель.

Глава политической партии «Держава», заместитель главы «Всеукраинского профсоюза работников сферы права», глава объединения «Адекватная Украина».

Стал широко известен как тележурналист, автор и ведущий телепрограмм на «17-м канале» в YouTube. Председатель общественного движения «Медиа-люстрация», первый заместитель главы общественного совета при Министерстве информационной политики Украины.

24 ноября 2015 г. был арестован в Киеве сотрудниками СБУ Житомирской области. 21 февраля 2018 г. освобождён под домашний арест. Провёл в тюремном заключении 2 года и 3 месяца.

Биография 
Дмитрий Василец родился 6 февраля 1986 года в Киеве. С 2004 года занимался бизнесом как интернет-провайдер и поставщик программного обеспечения в Киеве.

Женат, воспитывает двоих детей — сына (2021 г.р.) и дочь (2019 г.р.)

2008 году окончил Национальный авиационный университет (КНАУ), факультет информационных систем.

В 2012 был создан проект «Музей Информационной войны», целью которого было формирование критического восприятия освещения конфликтов в СМИ.

С 2013 года является главой Всеукраинской общественной организации Гражданская правовая защита малого и среднего бизнеса.

В 2013 году также начал журналистскую деятельность, организовав публичный новостной портал «Правильное ТВ».

В 2014 году организовал движение «Медиа-люстрация», которое выявляло факты нарушения журналистских стандартов и разжигание розни на ведущих телеканалах, и привлекало журналистов к имиджевой и уголовной ответственности (подавали в суд на Богдана Буткевича и телеканал «Громадське ТВ», фиксировали факты разжигания розни ведущим «5-го канала» Виталием Гайдукевичем, ведущей телеканала «1+1» Наталией Мосийчук и т. д.

В июле 2014 года для освещения происходивших на Донбассе событий и организации там корреспондентского пункта СМИ «Правильное ТВ» на 3 дня съездил в Донецк и отснял репортаж с места событий. Что в последствии в уголовном деле стало основным аргументом связей Дмитрия Васильца с властями ДНР.

В 2015 г. Дмитрий Василец на должности заместителя секретаря общественного совета Министерства информационной политики заблокировал принятие презентованной в Министерстве информационной политики сотрудниками «Фонда Видродження» так называемой «концепции информационной безопасности».

В 2015 г стал секретарем общественного совета «Фонда социального страхования». В этом же году возглавил общественное движение «Медиа-люстрация», которое критически оценивало работу украинских СМИ, отделяло подлинную информацию от пропаганды лжи в СМИ, боролось, таким образом, с цензурой. Являлся автором и ведущим телепроекта «О чём молчат СМИ».

26 февраля 2021 года стал одним из учредителей движения «Клуб защиты журналистов».

В 2019-ом Василец создает «Штаб по противодействию фальсификации выборов за границей» и блокирует в 2019 году фальсификацию выборов на заграничном избирательном округе на президентских и парламентских выборах, реализовав проект «Штаб по противодействию фальсификации выборов за границей», путем организации украинской диаспоры.

В сентябре 2019-го вместе с журналистом Русланом Коцабой проводит на форуме ОБСЕ в Варшаве акцию поддержки журналиста Джулиана Ассанжа. Также, Дмитрий Василец в 2019-ом году выступил в Европарламенте в защиту свободы слова на Украине и против репрессий в отношении граждан Украины.

Уголовное преследование 
19 ноября 2015 г. по ул. Крещатик в Киеве «Медиа-люстрация» на большом экране показала видеоролик Анатолия Шария «За что?». В нём анализировались сюжеты украинских телеканалов. ТСН по этому поводу писало: «блогер Анатолий Шарий разбирал сюжеты ТСН — искал пропаганду в новостях. Только вдумайтесь: на большом экране, в центре Киева. За несколько кварталов от Администрации президента… А чуть раньше те же „ребята из медиа-люстрации“ наградили ведущую ТСН премией фашиста Йозефа Геббельса».

Арест 
24 ноября 2015 г. в Киеве журналисты Дмитрий Василец и Евгений Тимонин (1985 г.р.) были арестованы сотрудниками Службы безопасности Украины. Журналисты виновными себя не признали, своё отношение к телеканалу «Новороссия ТВ» Василец и Тимонин отрицали. Телеканал появился спустя два месяца после визита Васильца в Донецк. Редактор «Новороссии ТВ» Владислав Бриг также опроверг причастность арестованных журналистов к созданию телеканала.

Суд 
2017 г. 28 сентября Андрушёвский районный суд Житомирской области приговорил к 9 годам лишения свободы журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина. Впоследствии апелляция отменила приговор из-за отсутствия состава преступления и недостаточной доказательной базы, освободив Васильца и Тимонина из-под стражи и направив дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Реакция на арест 
Руководитель «17-го канала ТВ» Жан Новосельцев заявил, что «Дмитрий Василец хотел создать новое СМИ, которое бы освещало в интернете достоверно обе стороны конфликта… Он заметил, что похожая идея реализуется на 17 канале. Познакомились, поняли друг друга и приняли в свою команду — нам идейные нужны. А он жил идеей. Ни про какую „Новороссию ТВ“ и речи не было. В СБУ это знают». 27 ноября 2015 г. «Общественный совет» при Министерстве информационной политики Украины приостановил членство общественных деятелей Дмитирия Васильца и Евгения Тимонина. 29 ноября в программе «ТСН Неделя» и на канале «1+1» утверждалось, что арестованные журналисты являются кремлёвскими пропагандистами, Васильца назвали как основателя антиукраинского канала «Правильное ТВ».

В декабре 2017 г. служба безопасности Украины неоднократно склоняло Дмитрия Васильца, Евгения Тимонина и Василия Муравицкого дать согласие включить их в список обмена военнопленными между Киевом и ЛНР и ДНР, который должен был состояться 27 декабря. «По пресечению попыток нас принудительно обменять очень помог житомирский адвокат Андрей Гожый» — заявил Василец. 11 сентября 2018 г. в Варшаве на Совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области прав человека ОБСЕ 2018 г. Василец Дмитрий рассказал, что сотрудники СБУ «неоднократно пытались склонить меня на обмены пленными — чтобы таким образом избавиться от моего дела, которое приобрело общественный резонанс».

Политическая деятельность 
В 2019-ом Василец создал «Штаб по противодействию фальсификации выборов за границей».
 
Сотрудничая на телеканале КРТ, Дмитрий Василец знакомится с его собственником, бывшим Генеральным прокурором Украины Геннадием Васильевым. Геннадий Андреевич в своё время возглавлял политическую партию «Держава», где у него осталось много друзей и знакомых и предлагает провести полную смену руководства.

Примечания 

Выпускники Национального авиационного университета
Журналисты Украины
Ютуберы Украины